Chilapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María Chilapa de Díaz, ort, Oaxaca, San Sebastián Nicananduta, 
 Chilapa, Veracruz, La Perla, 
 Chilapa de Álvarez (ort), Guerrero, Chilapa de Álvarez, 
 Chilapa, Nayarit, Rosamorada, 

Robotskapade Mexikoförgreningar